Sanjuanines puede referirse a:
El nombre común de la planta Digitalis purpurea.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Salvia verbenaca.
El nombre común de la planta Silene vulgaris.